Norrfjärden (Nordanstig), een plaats in de Zweedse gemeente Nordanstig, landschap Hälsingland.
 Norrfjärden (Piteå), een plaats in de Zweedse gemeente Piteå, landschap Norrbotten.